Luchini ist der Familienname folgender Personen:

 Arsène Luchini (1922–1998), französischer Skispringer
 Fabrice Luchini (* 1951), französischer Schauspieler